Korfbalseizoen 2008-2009 is een Nederlands korfbalseizoen van het KNKV.

Veldcompetitie KNKV
In seizoen 2008-2009 was de hoogste Nederlandse veldkorfbalcompetitie in de KNKV de Hoofdklasse; 4 poules. Elke nummer 1 van de poule gaat door naar de kruisfinales en elke nummer 4 van de poule gaat kruisfinales om degradatie spelen.

Hoofdklasse A

Hoofdklasse B

Hoofdklasse C

Hoofdklasse D

Kruiswedstrijden om degradatie
Van de 4 poules gaan de onderste nummers kruisfinales spelen. Dit gebeurt in een best-of-2 serie.

Play-offs en Finale

Zaalcompetitie KNKV
In seizoen 2008-2009 was de hoogste Nederlandse zaalkorfbalcompetitie in de KNKV de Korfbal League ; 1 poule met 10 teams. De bovenste 4 teams spelen play-offs voor een plek in de zaalfinale. De nummer 10 degradeert en de nummer 9 speelt play-downs.

Play-Offs en Finale

Externe link

Korfbal in 2008
Korfbal in 2009
Nederlandse korfbalcompetitie